Dubai Tennis Championships 2023 – Dublu feminin a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Veronika Kudermetova și Elise Mertens au fist campioanele en-titre, dar Mertens a ales să nu participe în acest an. Kudermetova a jucat în parteneriat cu Liudmila Samsonova și și-a apărat cu succes titlu, învingând în finală perechea Chan Hao-ching și Latisha Chan cu 6–4, 6–7(4–7), [10–1].

Capi de serie
Primele patru perechi favorite intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2023
WTA Tour 2023